Leandro Fernandes Dias (Itajubá, 1985. szeptember 20. –) brazil labdarúgóhátvéd.

További információk 
Leandro Dias adatlapja a sambafott.com oldalon 

1985-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
A Vitória FC (ES) labdarúgói
A GF Barueri labdarúgói
A Paulista FC labdarúgói
A SE Gama labdarúgói
Az Americano FC labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek